«Металлу́рг» — российский профессиональный футбольный клуб из Липецка. Основан 2 мая 1957 года. Выступает во Второй лиге. Домашние матчи проводит на стадионе «Металлург». С 2017 по 2018 год домашние матчи проводил на стадионе «Сокол».

Названия 
 1957—1960 — «Трудовые резервы»
 1961—1965 — «Торпедо»
 1966—1974 — «Металлург»
 1975—1978 — «Новолипецк»
 с 1979 года — «Металлург»

История клуба 

Официально днём рождения липецкой команды мастеров является 2 мая 1957 года. В этот день сильнейшие игроки региона в Липецке сыграли товарищеский матч со сборной Воронежской области.

В 1957—1960 гг. клуб выступал под названием «Трудовые резервы»; с 1961 по 1965 — «Торпедо»; с 1966 г. — «Металлург».

9 и 13 мая 1970 года «Металлург» в матчах 1/16 финала кубка СССР играл против команды высшей лиги «Черноморец» (Одесса) (2:2 и 1:1).  липецких болельщиков впервые увидели клуб высшей лиги.

В 1972 году липчане под руководством тренера Виктора Белова стали победителями турнира в 3-й зоне второй лиги, а затем, не потерпев ни одного поражения в финальном турнире (2 победы, 3 ничьи) завоевали путёвку в первую лигу.

1973 год стал самым успешным для «Металлурга» в советский период. Поначалу липчан не воспринимали всерьёз, и «тёмная лошадка» первенства по ходу турнира начала обходить признанных фаворитов. «Металлург» находился в лидирующей группе, одерживал одну сенсационную победу за другой. В частности, в гостях металлурги обыграли будущего победителя турнира — одесский «Черноморец» со счётом 1:0. Под конец чемпионата команда немного притормозила и завершила сезон на 5-м месте — наивысший результат липчан в чемпионатах СССР.

В следующем 1974 году «Металлург» не сумел удержать завоёванных позиций и выбыл обратно во вторую лигу. На финише сезона липчане проиграли в Ашхабаде местному «Строителю» — 0:9. После сезона тренеры и 10 игроков были дисквалифицированы. В 1975—1978 годах команда временно была вынуждена сменить название на «Новолипецк» и лишь с 1979 года вернула прежнее наименование «Металлург».

В 1985/86 годах липчане добились своего лучшего достижения и в Кубке СССР. Чуть ли не весь город пытался попасть на игру «Металлурга» с клубом высшей лиги ереванским «Араратом», в котором хозяева отстояли победу — 1:0 и прошли дальше. Героями той встречи стали мастерски реализовавший штрафной удар Александр Игнатенко и голкипер Олег Лаврушин, вытащивший несколько «мёртвых» мячей. Команда дошла до четвертьфинала, где весной 1986 г. уступила — 0:3 ленинградскому «Зениту», добившемуся, чтобы матч проходил в городе трёх революций в манеже с искусственным полем.

После распада СССР «Металлург» в 1992 году был включён в зону «Запад» первой лиги, а после реформы российского футбола в 1994 г. оказался во втором дивизионе.

Новый успех ждал команду во второй половине 90-х. В 1996 г. собранный лучшим менеджером в истории липецкого футбола Юрием Шишловым состав добился выхода в первый дивизион, а годом позже «сталевары» показали лучший результат в чемпионатах России. Тогда «Металлург», в котором блистали Игорь Меньщиков, Олег Стогов, Милан Ловре, Александр Елисеев и другие, занял 2-е место в первой лиге. Это был единственный случай в истории, когда 2-е место не давало права выхода в высшую лигу, поскольку из-за очередной реформы российского футбола в 1997 году наверх выходила только одна команда, которой в итоге стал элистинский «Уралан».

В 2000 году «Металлург» вернулся во вторую лигу, и на протяжении следующего десятилетия курсировал между вторым и первым дивизионами. Последний раз в этот период в первой лиге липчане выступали в 2009 году.

С 2010 по 2021 год команда выступала в зоне (группе) «Центр» второго дивизиона, за это время несколько раза завоевав бронзовые и серебряные медали турнира.

По итогам сезона 2020/21 команда вернулась в Первый дивизион спустя 12 лет, но, заняв предпоследнее 19-е место в сезоне-2021/22, не смогла удержаться в лиге и выбыла обратно во второй дивизион.

Лучший бомбардир в истории «Металлурга» — Николай Егоров (89 мячей с учётом Кубка России). Больше всего матчей сыграл Николай Анненков — 370. По 12 сезонов провели в команде Николай Анненков, Олег Лизнёв, Олег Лаврушин.

Известные футболисты, выступавшие в «Металлурге»:
 Борис Разинский (олимпийский чемпион 1956 г.);
 Игорь Скляров (олимпийский чемпион 1988 г.);
 Виктор Панченко (лучший бомбардир чемпионата России 1993 г.);
 Дмитрий Быстров (чемпион СССР 1991 г.);

Цвета клуба

Достижения 
 Наивысшее место в Первой лиге СССР — 5-е (1973)
 Наивысшее место в Первой лиге России — 2-е (1997)
 Наивысшее достижение в Кубке СССР: 1985/86 — 1/4 финала
 Наивысшее достижение в Кубке России: 1999/2000 — 1/4 финала

Рекорды клуба 
Крупные победы:
 СКА (Ростов-на-Дону) — 9:1
 Дон (Новомосковск) — 8:0
 Химки-М (Химки) — 9:2
 Турбостроитель (Калуга) — 6:1
Крупные поражения:
 Строитель (Ашхабад) — 0:9 в договорном матче
 Торпедо (Москва) — 1:7
 СКА-Энергия (Хабаровск) — 1:6
 Алания (Владикавказ) — 1:5
 Салют-Энергия (Белгород) — 1:5

Рекордсмены клуба 
Наибольшее количество сезонов в клубе:
 Николай Анненков — 12;
 Олег Лизнёв — 12;
 Олег Лаврушин — 12.
Наибольшее количество матчей:
 Николай Анненков — 370.

Статистика выступлений

В чемпионатах СССР

В кубках СССР

В чемпионатах России

В кубках России

Администрация

Тренерский штаб

Основной состав

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы России
ФК «Металлург» Липецк